Franciaország
Chavagnac, település Franciaországban, Cantal megyében
Chavagnac, település Franciaországban, Dordogne megyében